peut faire référence à :

Cinéma et télévision 
 est le titre original des œuvres suivantes
 La Femme à abattre, film américain sorti en 1951 ;
 L’inspecteur ne renonce jamais, film américain sorti en 1976 ;
 Le Retour de Némésis,  de la deuxième saison de la série télévisée Hercule, diffusé en 1996 ;
 The Enforcer, film américain de 2022 ;
 Le Protecteur, film américain avec Antonio Banderas sorti en 2022.

 Jeux vidéo 
 The Enforcer'', jeu vidéo sorti en 1993 ;

Littérature et bande dessinée 
 The Enforcer, un personnage des comics Marvel.